Muresi – abitanti di Muro Leccese
Muresi – abitanti di Muro Lucano
Muresi – abitanti di Muros (Italia)